est la formule brute de plusieurs isomères.
 thébaïne, numéro CAS 
 nalorphine, numéro CAS